Csehország
Sádek, település a Příbrami járásban
Sádek, település a Svitavyi járásban